Josep Obiols i Palau (1894 - 1967), pintor, dibuixant i gravador català
 Josep Obiols i Navarro (1908 - 1998), futbolista català
 Josep Obiols (cantant)